

Codici 
 AKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atka (Alaska) (Stati Uniti)

Musica 
 AKB48 – gruppo pop femminile giapponese